Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

225e régiment d'artillerie
225e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires